Mönsterås (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Mönsterås (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.